Thomas Pelham peut faire référence à :

Sir Thomas Pelham,  baronnet (c. 1540–1624), député pour Lewes, Surrey, and Sussex
Sir Thomas Pelham,  baronnet (1597–c. 1654), député pour East Grinstead and Sussex
Thomas Pelham,  baron Pelham (1653–1712), homme politique anglais whig
Thomas Pelham (c. 1678–1759), député pour Lewes
Thomas Pelham-Holles,  duc de Newcastle (1693–1768)
Thomas Pelham (c. 1705–1737), député pour Lewes
Thomas Pelham (c. 1705–1743), député pour Hastings and Lewes
Thomas Pelham,  comte de Chichester (1728–1805), homme politique britannique Whig
Thomas Pelham,  comte de Chichester (1756–1826), homme politique britannique Whig
 Lord Thomas Henry William Pelham (1847–1916), qui est impliqué dans le mouvement des premiers clubs 1871–72 FA Cup

Voir aussi
Thomas Pelham-Clinton,  duc de Newcastle-under-Lyne (1752–1795)